Antonio Pucci ist der Name folgender Personen:

* Antonio Pucci (Dichter) (um 1310–1388), italienischer Dichter
 Antonio Pucci (Kardinal) (1485–1544), italienischer Kardinal und Nuntius
 Antonio Pucci (Rennfahrer) (1923–2009), italienischer Automobilrennfahrer
 Antonio Maria Pucci (1819–1892), italienischer Heiliger
 Antonio di Puccio Pucci (um 1350–nach 1416), florentinischer Politiker und Architekt